Кубок Сербії та Чорногорії з футболу 2003–2004 — 2-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії та Чорногорії. Титул вперше здобула Црвена Звезда.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|28 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 листопада 2003

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 грудня 2003

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 березня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 березня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 квітня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії та Чорногорії на rsssf 

2003—2004
Сербія
Чорногорія
Сербія
Чорногорія
2003 у сербському спорті
2003 у чорногорському спорті
2004 у сербському спорті
2004 у чорногорському спорті